Osaka se poate referi la:

 Municipiul Osaka, o localitate în Japonia.
 Prefectura Osaka, o diviziune administrativă în Japonia
 Asteroidul 7434 Osaka, un corp ceresc numit după municipiul Osaka.
 Naomi Osaka (n. 1997), jucătoare de tenis din Japonia